Crew // (deutsch „Mannschaft“) steht für:

 Deck Crew, Besatzung eines Schiffes, siehe Schiffsbesatzung
 Flight Crew, Besatzung eines Flugzeugs, siehe Luftfahrtpersonal #Fliegendes Personal
 Crew (Marineoffiziere), Einstellungsjahrgang von Marineoffizieren
 Film Crew, siehe Filmstab
 eine Clique oder Rap-Band im Hip-Hop-Jargon, siehe Hip-Hop-Jargon #A-F
 gewisse Ortsverbände der Piratenpartei, siehe Piratenpartei Deutschland #Weitere Unterverbände

Crew ist der Familienname folgender Personen:
 Amanda Crew (* 1986), kanadische Schauspielerin
 Brittany Crew (* 1994), kanadische Kugelstoßerin
 David F. Crew (* 1946), Historiker
 Francis Albert Eley Crew (1886–1973), britischer Biologe, Genetiker und Hochschullehrer
 Henry Crew (1859–1953), US-amerikanischer Astrophysiker und Physikdidaktiker
 Louie Crew (* 1936), US-amerikanischer Anglist und LGBT-Aktivist

CREW steht als Abkürzung für:
 Citizens for Responsibility and Ethics in Washington,  US-amerikanische Anti-Korruptionsorganisation
 Concurrent Read Exclusive Write, siehe Parallel Random Access Machine #Unterschiedliche PRAM-Modelle

Siehe auch: 

 Die Crew
 The Crew
 Grew
 CRU
 KRU
 Crews

Abkürzung